Riverdale může být:

 Riverdale (Kalifornie) – obec v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Georgie) – město v Georgii ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Illinois) – vesnice v Illinois ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Iowa) – město v Iowě ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Nebraska) – město v Nebrasce ve Spojených státech amerických
 Riverdale (New Jersey) – obec v New Jersey ve Spojených státech amerických
 Riverdale (New York) – rezidenční čtvrť v newyorském okrese Bronx ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě ve Spojených státech amerických
 Riverdale (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických
 Riverdale (seriál) – americký dramatický seriál z roku 2017

Externí odkazy